Il singolare maschile  del torneo di tennis Orange Prokom Open 2001, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Tommy Robredo che ha battuto in finale 1–6, 7–5, 7–6 (7–2) Albert Portas.

Teste di serie

  Dominik Hrbatý (primo turno)
  Albert Portas (finale)
  Tommy Robredo (campione)
  Cédric Pioline (primo turno)

 Michail Južnyj (secondo turno)
 Christophe Rochus (primo turno)
 Andrej Stoljarov (primo turno)
 Olivier Rochus (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Orange Prokom Open 2001
ATP Tour 2001